Alan Rodger ist der Name folgender Personen:
 Alan Rodger, Baron Rodger of Earlsferry (1944–2011), britischer Jurist
 Alan Rodger (Polarforscher) (1951–2020), britischer Polarforscher